

Patronyme 

 José Recio Ariza (1957-), coureur cycliste espagnol ;
 Trevor Anthony Ariza (1985-), joueur de basket-ball professionnel américain.

Toponyme 

 Alconchel de Ariza, commune d’Espagne, dans la province de Saragosse.
 Ariza, commune d’Espagne, dans la province de Saragosse.
 Embid de Ariza, commune d’Espagne, dans la province de Saragosse.
 Monreal de Ariza, commune d’Espagne dans la province de Saragosse en Espagne.
 Pozuel de Ariza, commune d’Espagne, dans la province de Saragosse.
Patronyme hispanique